Суперкубок Хорватії з футболу 2010  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2010 року між чемпіоном Хорватії Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії Хайдуком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Хорватія
2010 у хорватському спорті